

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Maurice-Poivre Bureaux de Pusy, (1799-1864), militaire et homme politique français ;
 Jean-Xavier Bureau de Pusy, (1750-1806), ingénieur militaire et un homme politique français ;

Toponymie
 Pusy-et-Épenoux, commune française, située dans le département de la Haute-Saône en région Franche-Comté ;
 Le Château de Pusy, château situé sur la commune de Pusy-et-Épenoux ;
 La cité de Pusy, voie du  de Paris, en France.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme